Redslob är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Edwin Redslob (1884−1973), tysk konsthistoriker
 Gustav Moritz Redslob (1804–1882), tysk teolog
 Robert Redslob (1882–1962), tysk-fransk jurist, stats- och folkrättsexpert

Tyska efternamn